Лос Хуанес има више значења:

 Лос Хуанес (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хуанес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хуанес, Доктор Албино Контрерас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Хуанес (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Хуанес (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Хуанес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Хуанес (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хуанес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику